Regne d'Ado, regne del grup ekiti dels iorubes
 Regne Ado, nom donat a vegades i erròniament al regne Edo de Benín